Некомме́рческая организа́ция (НКО, ) — организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей организации.

Определение 
Согласно Британнике некоммерческая организация — это организация, как правило, ориентированная на достижение целей через коллективные действия граждан, которые не формируют прибыль.

В БРЭ некоммерческая организация — это юридическое лицо, не имеющее своей основной целью извлечение прибыли и не распределяющее полученную прибыль между участниками.

Согласно статье 2 Федерального закона РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

НКО как социальный институт 
Для некоммерческих организаций характерна не только деятельность по фандрайзингу и расходованию средств, но и лоббизм как в общественных, так и корпоративных или профессиональных целях. Так, проект "Правонападение" Русфонда можно отнести к направлениям, лоббирующим общественные (социальные) интересы, работа отраслевых ассоциаций нацелена на защиту корпоративных интересов, а профессиональные объединения (Союз кинематографистов, Союз журналистов и др.) формируют стандарты профессии и представляют интересы работников индустрии при работе с органами власти.

Виды некоммерческих организаций в Российской Федерации 
Некоммерческие корпоративные организации (параграф 6 Глава 4. ГК РФ):
 Потребительский кооператив
 Общественная организация
 Общественное движение
 Ассоциация и союз
 Товарищество собственников недвижимости
 Казачье общество
 Община коренных малочисленных народов Российской Федерации
 Адвокатская палата
 Адвокатское образование (коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация)
 Нотариальная палата

Некоммерческие унитарные организации (параграф 7 Глава 4. ГК РФ):
 Фонд
 Учреждение (Частное учреждение, Государственные, муниципальные учреждения (автономные, бюджетные и казённые учреждения))
 Автономная некоммерческая организация
 Религиозная организация

Кроме этого, согласно Главе II ФЗ «О некоммерческих организациях» выделяются:
 Государственная корпорация
 Государственная компания
 Некоммерческое партнерство

Финансирование НКО в России 
Полученные российскими некоммерческими организациями гранты от иностранных благотворительных организаций не облагаются налогом.

С 2008 года на поддержку НКО выделяются специальные гранты Президента России. В 2008—2013 годах на поддержку НКО было выделено из бюджета 8 млрд. рублей, при этом большинство грантов получили организации, контролируемые действующими или бывшими членами Общественной палаты.

20 ноября 2012 г. вступил в силу новый закон РФ о НКО («закон об иностранных агентах»), соответствующие изменения в ГК РФ внесены 12 февраля 2013 г.

23 мая 2015 г. президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан закон о реестре нежелательных организаций. Согласно закону, нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны и безопасности государства».

4 ноября 2015 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в четыре раза — до одного года — срок давности по административным делам о нарушении порядка деятельности НКО-«иностранных агентов».

3 апреля 2017 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». Распределением средств занимается специально созданный Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (Фонд президентских грантов). Для обеспечения в 2017 году господдержки некоммерческих организаций выделено 4,32 млрд. рублей.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным 11 марта 2019 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что некоммерческие организации в России получили порядка 80 млрд. рублей из иностранных источников. «Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не всё для благих целей. Где-то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем», — уточнил Чиханчин.

См. также 

 Общественная организация
 Саморегулируемая организация
 Некоммерческие организации России

Примечания 

 
Типы организаций